Amaya — свободный WYSIWYG-редактор веб-страниц со встроенным веб-браузером (предназначенным только для удобства редактирования), разрабатываемый консорциумом W3C. Доступен для операционных систем Linux, UNIX, Windows, Mac OS X. Отличается хорошей поддержкой стандартов W3-консорциума.

Поддержка 
 HTML 4.01
 XHTML 1.0, XHTML Basic, XHTML 1.1
 HTTP 1.1
 MathML 2.0
 CSS 2
 SVG

Примечания

Ссылки 
 Страница Amaya на сайте W3C

Свободные редакторы HTML
Программное обеспечение для macOS